Petersburg eller Petersburgh kan syfta på:

 Petersburg (roman) – roman av Andrej Belyj från 1913
 Belägringen av Petersburg – ett slag under amerikanska inbördeskriget
 Petersburg – en tidigare fastighet på Södra Förstaden i Malmö, se Södra Förstaden

Geografi

Ryssland
 Sankt Petersburg
 Guvernementet Sankt Petersburg

Tjeckien 
 Petrohrad

USA
 Petersburg, Alaska
 Petersburg, Kalifornien
 Petersburg, Kalifornien, tidigare namn på Greasertown, Kalifornien
 Petersburg, Georgia
 Petersburg, Illinois
 Petersburg, Indiana
 Petersburg, Delaware County, Iowa
 Petersburg, Muscatine County, Iowa
 Petersburg, Boone County, Kentucky
 Petersburg, Jefferson County, Kentucky
 Petersburg, Michigan
 Petersburg, Nebraska
 Petersburgh, New York
 Petersburg, Burke County, North Carolina
 Petersburg, Madison County, North Carolina
 Petersburg, Onslow County, North Carolina
 Petersburg, North Carolina, tidigare namn på Moravian Falls, North Carolina
 Petersburg, North Dakota
 Petersburg, Ohio
 Petersburg, Pennsylvania
 Petersburg, Tennessee
 Petersburg, Texas
 Petersburg, Virginia
 Petersburg, West Virginia
 Petersburg, Wisconsin

Se även 
 Saint Petersburg (olika betydelser)